Zwei Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Abigail.

 HMS Abigail (1666), ein Brander mit 4 Kanonen, der 1666 erworben und im gleichen Jahr ausgemustert wurde.
 HMS Abigail (1812), ein Kutter mit 3 Kanonen, der von der dänischen Marine 1812 gekapert und 1814 verkauft wurde.

Literatur 
 

Abigail